Гай Каниний Ребил (Gaius Caninius Rebilus) може да се отнася за:

 Гай Каниний Ребил, претор 171 пр.н.е.
 Гай Каниний Ребил, суфектконсул 45 пр.н.е.
 Гай Каниний Ребил (консул 12 пр.н.е.), суфектконсул 12 пр.н.е.
 Гай Каниний Ребил (консул 37 г.), суфектконсул 37 г.